Synagoge Tykocin steht für: 

 Große Synagoge (Tykocin)
 Kleine Synagoge (Tykocin)